

Перейменовані вулиці
Попередня назва вулиці, яка перейменована вказана у відповідному стовпці.

Відновлені історичні назви

Примітки

Джерела та література 
 Чернівці (Газета Чернівецької міської ради за 2014—2016 рр.).
 Перелік вулиць міста — Портал відкритих даних Чернівців 
 Список вулиць Чернівців станом на 2017 рік. Документ Word 
 Стаття про чернівецькі вулиці на сайті changeua.com 
 Strassenverzeichnis von Czernowitz  (Старі назви вулиць Чернівців)

 
Чернівці